

Cinema
 Ho ritrovato la vita (Impact) – film statunitense del 1949 diretto da Arthur Lubin
 Impact – film britannico del 1963 diretto da Peter Maxwell

Musica
 Impact – gruppo hardcore punk italiano
 Impact – gruppo heavy metal olandese
 Impact – album dei Dew-Scented del 2003

Televisione
 Impact – film per la televisione britannico del 2002 diretto da John Strickland
 Impatto dal cielo (Impact) – miniserie televisiva del 2009 diretta da Mike Rohl
 Impact – programma televisivo della BBC

Altro
 IMPACT – architettura per la computer grafica
 Impact – tipo di carattere
 Impact – villaggio del Texas

Pagine correlate
Impact!